Кубок Митропы 1931 — 5-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие восемь команд из Австрии, Венгрии, Италии и Чехословакии.

Впервые в финале кубка встретились два клуба из одной страны — австрийские «Фёрст» и ВАК. Победу с общим счётом 5:3 одержал «Фёрст».

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1931 на сайте IFFHS
 Кубок Митропы 1931 на сайте RSSSF

1931
Футбол в Европе в 1931 году